Cuscatlán, departamento de El Salvador
 Antiguo Cuscatlán, município de El Salvador 
 Nuevo Cuscatlán, município de El Salvador

Ver também
 Senhorio de Cuzcatlán

Desambiguações de topônimos